Ave kan syfta på:

Romersk hälsning
AVE, ett spanskt höghastighetståg
Ave, statistisk underregion i Portugal